Bonitasaura — род динозавров-зауроподов из клады Lithostrotia, живших во времена верхнемеловой эпохи ( назад) на территории современной провинции Рио-Негро (Аргентина). Типовой и единственный вид — Bonitasaura salgadoi.

Палеонтологи, обнаружившие окаменелости, сначала приняли их за остатки двух динозавров — диплодоцида и титанозаврида. Однако потом было установлено, что окаменелости принадлежат титанозавру, выделенному в новый род — Bonitasaura.

Описание 
Форма черепа Bonitasaura с широкими впереди челюстями очень напоминает представителя диплодоцид — нигерзавра. Это указывает на стремительную эволюционную экспансию титанозаврид, когда диплодоциды вымерли, а те заняли их ниши. Удивительная особенность Bonitasaura заключается в черепе. Спереди челюсти широкие и квадратные, они явно приспособлены для щипания зелёных частей растений у поверхности земли. Передние зубы короткие и напоминают карандаш. Прямо за ними челюсти снабжены роговыми лезвиями для разрезания растений. Это животное похоже на своего родственника антарктозавра.

Видовое название дано в честь Леонардо Солгадо, аргентинского специалиста по зауроподам.

Примечания

Ссылки 
 Sebastián Apesteguía. (September 2004). Bonitasaura salgadoi gen. et sp. nov.: a beaked sauropod from the Late Cretaceous of Patagonia. Naturwissenschaften 91: 493—497.

Lithostrotia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2004 году
Солгадо, Леонардо
Фоссилии из меловых отложений Аргентины